O Desafio Internacional de Tênis de 1939 foi a 34ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Como os Estados Unidos foram campeões no ano anterior, defenderam seu título no Merion Cricket Club, na Pensilvânia. Esta seria a última edição previamente à Segunda Guerra Mundial.

Nesta edição, a América do Sul contou com apenas o Brasil como representante, assim, disputou-se a Zona Americana com os zonais América do Norte/Central e América do Sul e a Zona Europeia. Pela Zona Europeia, 20 times participaram da disputa e 7 times disputaram a Zona Americana.

Disputas

Zona Americana

América do Norte/Central

No interzonal americano, a Austrália venceu o Brasil por w/o.

Zona Europeia

Interzonal

Desafio final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1939
1939 no desporto